Die Abkürzung HWL steht für:

 Hauswirtschaftslehre
 Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin
 Harnstoffwasserlösung, siehe AUS 32
 Hellmann Worldwide Logistics
 Holzwolle-Leichtbauplatte
 Hutchison Whampoa Limited

HWL